Bosna i Hercegovina:
 Modrič (Čapljina, BiH), naselje u sastavu grada Čapljine

Slovenija:
 Modrič (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Modrič (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenska Bistrica